Hitzig ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Hitzig (1838–1907), deutscher Psychiater und Hirnforscher
 Ferdinand Hitzig (1807–1875), deutscher Theologe
 Friedrich Hitzig (1811–1881), deutscher Architekt
 Hermann Hitzig (1843–1918), deutscher Klassischer Philologe
 Hermann Ferdinand Hitzig (1868–1911), Schweizer Rechtshistoriker
 Julius Eduard Hitzig (1780–1849), deutscher Schriftsteller und Richter
 Ulrich Hitzig (1924–2005), Schweizer Fernsehproduzent
 Walter H. Hitzig (1922–2012), Schweizer Pädiater und Immunologe